MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine), een chemische stof die als drug ook bekend is onder de naam xtc of ecstasy
 XTC (band), een Britse popgroep